Shaun Cameron Wright-Phillips (n. 25 octombrie 1981) este un fotbalist  englez.

Palmares
Manchester City
Football League First Division: 2001–02
FA Cup: 2011

Chelsea
Premier League: 2005-06
FA Cup: 2007
Football League Cup: 2007
FA Community Shield: 2005

Statistici carieră

La 24 noimbrie 2013.

Cariera internațională

Goluri internaționale

Note

Legături externe

TheFA.com profile
BBC profile 
Premier League profile 

Englezi în viață
Fotbaliști englezi
Fotbaliști internaționali englezi
Fotbaliști ai cluburilor din Anglia
Mijlocași
Fotbaliști ai Manchester City FC
Fotbaliști ai Chelsea FC
Fotbaliști ai Premier League
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010